La  voit le FC Auch évoluer en groupe A, l’élite du rugby français.

L'équipe qui évolue cette saison encore sous les ordres de l’entraîneur J.Pourcet ne se qualifie pas pour les seizièmes de finale du championnat.
Auch termine  club national.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les sept premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les 1/ de finale du championnat de France.

Les matchs de la saison 
Auch termine 8 de sa poule avec  soit 6 victoires, 1 nul et 11 défaites et n’est pas qualifié pour les seizièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Aurillac 19-12
 Auch-Béziers 6-6
 Auch-Oloron 4-27
 Auch-Gaillac 25-6
 Auch-La Rochelle 9-8
 Auch-Graulhet 6-22
 Auch-Bagnières 15-12
 Auch-Toulon 13-33
 Auch-Thuir 10-3

À l’extérieur 
 Aurillac-Auch 18-3
 Béziers-Auch 29-6
 Oloron-Auch 15-10
 Gaillac-Auch 3-14
 La Rochelle-Auch 20-15
 Graulhet-Auch 22-3
 Bagnières-Auch 17-0
 Toulon-Auch 15-13
 Thuir-Auch 14-3

Coupe Nationale

Challenge du Manoir 
Pour la deuxième fois de son histoire après l'édition 1965, Auch termine en tête de sa poule en Challenge avec  devant Bègles, Montauban et Agen avec 4 victoires et 2 défaites.

À domicile 
 Auch-Begles
 Auch-Montauban
 Auch-Agen

À l’extérieur 
 Bègles-Auch 
 Montauban-Auch
 Agen-Auch

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Poule H 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Narbonne (16 points) contre Bègles (12), Lourdes (15) contre Auch (14), Biarritz (15) contre Perpignan (13), Brive (15) contre Dax (13), Romans (16) contre Toulon (12), Bayonne (14) contre Graulhet (14), La Rochelle (15) contre Béziers (14) et Montferrand (15) contre Toulouse (13).

Phases finales 
 Huitième de finale : Lourdes-Auch 18-0 : malgré une bonne défense et un seul essai concédé, Auch fut battu par la réussite du buteur lourdais Bergès-Cau (3 pénalités et 1 drop.

Tableau final

Effectif 
 Arrière : Jacques Brunel
 Ailiers : Michel Espié, Philippe Dupuy
 Centres : Henri Cistacq, Marc Coma
 Ouvreur : Dall’Ava
 Demis de mêlée : Jacques Fouroux 
 Troisièmes lignes centre : 
 Troisièmes lignes aile : Jacques Gratton
 Deuxièmes lignes : Régis Vivent
 Talonneurs : 
 Piliers : Jean-Marc Romand

Bibliographie

Notes et références

1978-1979
Rugby à XV en 1978
Rugby à XV en 1979